Гайер (, ) — немецкая фамилия, и топоним.

Персоналии 
 Гайер, Иоганн (1807—1875) — немецкий художник, мастер жанровой и исторической живописи.
 Гайер, Йенс (род. 1961) — немецкий политик.
 Гайер, Мануэль (род. 1988) — австрийский хоккеист.
 Гайер, Светлана (1923—2010) — переводчик русской классики на немецкий язык
 Гайер, Стефан (род. 1988) — австрийский хоккеист.
 Гайер, Флориан (1490—1525) — немецкий рыцарь, предводитель Крестьянской войны в Германии
 Гайер, Хельмут Йозеф (род. 1962) — музыкант, композитор, диджей, более известный под псевдонимом DJ Hell.

Топоним 
 Гайер (город) — город в Германии, в земле Саксония.

См. также 
 Гейер
 Гаер